Sierra kan avse:

 Sierra (film) –  en amerikansk film från 1941 i regi av Raoul Walsh, originaltitel High Sierra
 Sierra Nevada Observatory – Granada, Spanien
 Sierra Club – en miljöorganisation i USA
 Sierra Entertainment – ett datorspelsbolag, dotterbolag till Activision Blizzard
 Sierra Mist – en läsk
 Sierra – en beteckning för bokstaven S vid bokstavering, se Internationella alfabetet
 Scomberomorus sierra – en fiskart
 Sierra- ett bibliotekssystem

Personer
 Ciara, amerikansk sångare (uttalas "sierra")
 Álvaro Sierra, colombianska tävlingscyklist
 Javier Sierra, spansk journalist
 Jessica Sierra, American Idol 4-deltagare
 Nadine Sierra, amerikansk operasopran
 Rubén Sierra, en professionell basebollspelare
 Sierra Casady, amerikansk musiker, bandmedlem i CocoRosie
 Sierra Boggess, amerikansk teaterskådespelerska
 Sierra Noble, kanadensisk musiker

Fiktiva
 Sierra (Dollhouse) – en karaktär i Joss Whedons Dollhouse

Fordon
 Acme Sierra – ett amerikanskt experimentellt flygplan byggt 1948
 Ford Sierra – en bil som produceras av Ford Motor Company
 GMC Sierra – en lastbil som produceras av General Motors
 Sierra-klass – en rysk fartygsklass av atomubåtar

Geografi

 Sierra Leone – ett land vid Västafrikas kust

Antarktis 

 Sierra (ö i Antarktis),

Argentina

 Sierra Nevada de Lagunas Bravas

Se även
 Antofagasta de la Sierra

Brasilien

 Serra do Mar (bergskedja), Rio de Janeiro,

Se även
 Serra do Mar

Colombia

 Sierra Nevada de Santa Marta

Mexiko 

 Sierra Papacal – ort, Yucatán, Mérida, 
 Sierra de Juárez – bergskedja i Baja California, Mexiko 
 Sierra Madre del Sur – i landets södra del
 Sierra Madre Occidental – i nordvästra delen av landet
 Sierra San Pedro Mártir – i Baja California
 Sierra de San Pedro Mártir – bergskedja i Baja California, Mexiko

Se även
 Sierra Madre Oriental

Spanien

 Sierra de Gredos – en bergskedja
 Sierra de Guadarrama – en bergskedja
 Sierra de Mijas – en bergskedja
 Sierra Morena – en bergskedja
 Sierra Nevada (Spanien) – en bergskedja
Sierra Nevada (bergskedja i Spanien) – en bergskedja
 Sierra de las Nieves

Se även
 Sierra de Gata

USA

 Sierra Nevada (USA) – även känd som The Sierras och ligger i Kalifornien och Nevada
 Sierra County, Kalifornien – i norra delstaten

Se även
 Sierra Blanca
 Serra da Estrela
 Sierra Madre
 La Sierra
 Serra